Bianchi – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bianchi – naczynie z majoliki
 Bianchi – włoska firma produkująca rowery
 Bianchi International – amerykańska firma produkująca w miejscowości Temecula skóry i nylon
 The Bianchi Cup – mistrzostwa w strzelaniu praktycznym odbywające się w miejscowości Columbia (Missouri). Nagroda 500 tys. dolarów USA (2010)
 Team Bianchi – w latach 2000–2003 prowizoryczny zespół rowerowy
 Bianchi (frakcja) –  frakcja około roku 1300 we Florencji
 Bianchi americani – biali amerykanie – określenie włoskie